Leightoniomyces är ett släkte av svampar. Leightoniomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leightoniomyces